Чары́ков — русская фамилия; имеет женскую форму Чарыкова, также топоним.

Фамилия 
 Чарыков, Алексей Андреевич (178?—1824) — полковник лейб-гвардии Измайловского полка, предводитель дворянства Воронежской губернии в 1822—1824 годах.
 Чарыков, Валерий Иванович (1818—1884) — тайный советник, сделавший блестящую карьеру при Александре II.
 Чарыков, Василий Ильич (1923—2009) — советский художник.
 Чарыков, Иван Матвеевич (1902—1965) — государственный и политический деятель СССР, 1-й секретарь Чувашского областного комитета ВКП(б) (1940—1948).
 Чарыков, Михаил Павлович (1919—1942) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чарыков, Николай Валерьевич (1855—1930) — российский дипломат, действительный статский советник, сенатор, товарищ министра иностранных дел и чрезвычайный полномочный посол в Турции.

Топоним 
 Чарыков — хутор, Советский район, Ставропольский край

См. также 
 Чарыковы — дворянские роды.